Die Abkürzung WVO steht für:

 Wählervereinigungen in verschiedenen Gemeinden
 Warschauer Vertragsorganisation
 Wasserversorgungsunternehmen in verschiedenen Orten

 Werkstättenverordnung
 Willard Van Orman Quine, einen US-amerikanischen Philosophen
 Wohnungsverwaltungen in verschiedenen Orten, siehe Immobilienverwaltung

WVO